Уильям Пенн Эдер «Уилл» Роджерс (, 4 ноября 1879 — 15 августа 1935) — американский ковбой, комик, актёр и журналист.

Биография 
Уилл Роджерс родился на Индейской территории (современный штат Оклахома) и стал одним из самых известных уроженцев этих земель. Его родители Клемент Ванн Роджерс (1839—1911) и Мэри Америка Шримхер (1838—1890) считали себя индейцами-чероки, хотя оба они были метисами. Клемент Ванн Роджерс был сенатором и внучатым племянником племенных вождей чероки  и .

С раннего детства Уилл научился ездить на лошади и виртуозно обращаться с лассо, он был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как человек, способный одновременно бросать три верёвки: одну — вокруг шеи коня, другую — вокруг всадника и третью — вокруг ног коня.

За свою жизнь он совершил три кругосветных путешествия, снялся в большом количестве немых и звуковых фильмов и написал более 4 тысяч газетных статей, что принесло ему всемирную известность. К середине 1930-х годов Роджерс был очень знаменит в Америке и являлся самым высокооплачиваемым актёром Голливуда того времени. Увлёкшись авиацией, Роджерс погиб в 1935 году в авиакатастрофе на Аляске.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Индейцы-писатели
Ковбои
Погибшие в авиакатастрофах в США